Новоберезовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новоберёзовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоберёзовка — название села Алтынбел в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области до 2013 года.

Россия 
 Новоберёзовка — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Новоберёзовка — село в Идринском районе Красноярского края.
 Новоберёзовка — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Новоберёзовка — село в Аромашевском районе Тюменской области.

См. также 
 Березовка
 Новая Берёзовка
 Новоберезово
 Новоберезовский